Флинн () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители 
 Флинн, Бернадетт (род. 1979) — ирландская танцовщица.
 Флинн, Брэндон (род. 1993) — американский актёр.
 Флинн, Гиллиан (род. 1971) — американская писательница, телевизионный критик.
 Флинн, Джеймс (1934—2020) — новозеландский социолог, психолог, политолог и философ.
 Флинн, Джейсон — британский дабстеп-продюсер и диджей.
 Флинн, Джером (род. 1963) — английский актёр.
 
 Флинн, Джонни (род. 1989) — американский баскетболист.
 Флинн, Джонни (род. 1983) — английский музыкант и актёр.
 Флинн, Кори (род. 1981) — новозеландский регбист.
 
 Флинн, Малакай (род. 1998) — американский баскетболист.
 Флинн, Нил (род. 1960) — американский актёр.
 Флинн, Патрик (1894—1969) — американский легкоатлет.
 Флинн, Райан (род. 1988) — шотландский футболист.
 Флинн, Уильям (1867—1928) — 4-й директор Федерального бюро расследований.
 Флинн, Шон (род. 1973) — американский экономист.
 Флинн, Эдвард (1909—1976) — американский боксёр, олимпийский чемпион.
 Флинн, Эдвард Джозеф (1891—1953) — американский политик.
 Флинн, Элизабет Герли (1890—1964) — американская феминистка и общественный деятель, председатель КП США.
 Флинн, Эррол (1909—1959) — австралийский и американский актёр.

Псевдоним 
 Робб Флинн (род. 1967) — американский музыкант и вокалист.

Вымышленные персонажи 
 Кендэс Флинн — персонаж мультсериала «Финес и Ферб».
 Финес Флинн — персонаж мультсериала «Финес и Ферб».
 Кевин Флинн — персонаж франшизы «Трон».